Парсела Сетента и Нуеве има више значења:

 Парсела Сетента и Нуеве (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Парсела Сетента и Нуеве, Ехидо Колима (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику